

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Będzieszyn – część wsi Jasień w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Będzieszyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Będzieszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski